Le coryza peut désigner :
 une rhinite en médecine humaine, aussi dite « rhume de cerveau » en langage courant ;
 une maladie infectieuse du chat, le coryza du chat ;
 le coryza gangréneux, une maladie infectieuse des bovins causée par l'herpèsvirus ovin de type 2 (OVH-2) associant abattement, hyperthermie, atteinte oculaire et respiratoire, évoluant rapidement vers la mort, et sans traitement connu.